Cukrówka – wieś w woj. mazowieckim, w pow. szydłowieckim, w gminie Chlewiska
 cukrówki – potoczne określenie niektórych ptaków hodowlanych z rodziny gołębiowatych z rodzaju Streptopelia
 Streptopelia roseogrisea (ang. African Collared Dove)
 gołąbek cukrówka (Russula aeruginea) – grzyb z rodziny gołąbkowatych

Przypisy